Erebuni kan syfta på:

 Erebuni, Jerevan – ett av de tolv distrikten i Jerevan i Armenien
 Erebuni flygplats – en civil och militär flygplats i Armenien
 Erebunifästningen – en urartisk befäst stad, som ligger i distriktet Erebuni i Jerevan i Armenien
 Erebunimuseet – ett arkeologiskt museum i Jerevan i Armenien